Redbridge – miejscowość w hrabstwie Wielki Londyn (Anglia)
 London Borough of Redbridge – gmina Wielkiego Londynu
 Redbridge – miejscowość w Dorset (Anglia)
 Redbridge – miejscowość w hrabstwie Hampshire (Anglia)